Akihiro Hyōdō – ex calciatore giapponese
 Mako Hyōdō – attrice, doppiatrice e cantante giapponese
 Shingō Hyōdō – calciatore giapponese